Longliner steht für
 einen überlanger Lastkraftwagen, siehe EuroCombi
 ein Schiff zur Langleinenfischerei

Siehe auch:
 Longlin, ein Verwaltungsgebiet in der Volksrepublik China